The One I Love ist der Titel folgender Werke:
 The One I Love (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Charlie McDowell (2014)
 The One I Love (Lied), Lied der Band R.E.M. (1987)
 The One I Love (Manga), Manga-Serie von Clamp (1993–1995)